Берёзовка — деревня в Троснянском районе Орловской области. Входит в состав Никольского сельского поселения. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Орёл составляет 91 км, до районного центра села Тросна — 24 км. Абсолютная высота 196 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  99% из 355 человек.

Примечания 

Населённые пункты Троснянского района